Мария Мезенцева:
 Мезенцева, Мария Ивановна (род. 1939) — оператор машинного доения колхоза «Победа» Юргинского района Тюменской области.
 Мезенцева, Мария Сергеевна (род. 1989) — украинский политик, народный депутат Украины IX созыва.